Bugle steht für:

 Clairon, eine Signaltrompete (englisch Bugle), auch Namensgeber von Drum and Buglecorps
 Guaymí oder Ngobe-Bugle, ein indigenes Volk in Panama und Costa Rica
 Bugle (Cornwall), ein Ort in Cornwall
 Bugle (Automarke), britische Automarke

Siehe auch: 
 Bugle Lake
 Buggle
 Buckle